Speh ist der Nachname von:
Birgit Speh (* 1949), US-amerikanische Mathematikerin
Jürgen Speh, Comiczeichner